Krery peut faire référence à:

Toponymie
en Pologne :

 Krery, village de la voïvodie de Łódź
 Krery, village de la voïvodie de Mazovie
 Krery, village de la voïvodie de Poméranie